Аликата:
 Аликата — латинское название сицилийской коммуны Ликата
 Аликата, Марио — итальянский общественный деятель, публицист и литературный критик критик